Nova település
 Nóva, szupernóva a csillagászatban
 Nova Irodalmi Intézet
 Nova Marvel Comics képregényeinek kitalált szereplője
 Nova romboló - hajótípus a Babylon 5 science fiction tévésorozatban
 nova – más névalakban nove, noa,  noha, noah – szőlőfajta
 Nova – görög televíziós szolgáltató
 Nova – magyar motorkerékpár-márka az 1920-as években (gyártotta a Kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság
 Nova (hordozórakéta) – a Holdra szálláshoz a korai koncepciók bán tervezett óriásrakéta